Mount Plummer bezeichnet:

 Mount Plummer (Irland), Hügel in Irland
 Mount Plummer (Palmerland), Nunatak im Palmerland, Antarktika
 Mount Plummer (Vereinigte Staaten), Berg im US-Bundesstaat Alaska

Siehe auch:
 Plummer Mountain
 Plummer Peak